Дудучава — грузинская фамилия. Известные носители:

 Дудучава, Александр Иосифович (1899—1937) — советский грузинский искусствовед.
 Дудучава, Валериан Алфесович (1919— ?) — абхазский прозаик.
 Дудучава, Мамиа Иосифович (1910—1980) — советский грузинский литературовед и искусствовед.